LSD může být:

 diethylamid kyseliny lysergové – halucinogenní látka (LSD z německého )
 lahůdkové droždí  – ochucovadlo (LSD zkratkou z lahůdkové sušené droždí)
 samosvorný diferenciál – druh diferenciálu (LSD z anglického )